Корнелья-дель-Терри (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пла-де-л’Эстань. Занимает площадь 27,8 км². Население — 2210 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны